NAG (automerk), een Duits automerk (eerst Neue Automobil Gesellschaft, later Nationale Automobil Gesellschaft)
 Nederlands Akoestisch Genootschap
 Nieuwe Allochtoonse Generatie
 Normafwijkend gedrag
 NAG (rapper), een Belgische hiphopartiest